Ко́рдова () — провинция в центральной части Аргентины. Провинция расположена в пампе, которую пересекают реки Рио-Дульсе, Рио-Куарто, Рио-Кинто Самая высокая точка — гора Чампаки.

Административный центр провинции — город Кордова.

Кордова граничит с провинциями: Катамарка, Сантьяго-дель-Эстеро, Санта-Фе, Буэнос-Айрес, Ла-Пампа, Сан-Луис, Ла-Риоха.

Административное деление 

Провинция разделена на 26 департаментов.

Центральные города

Экономика 
В провинции добываются бериллиевые и вольфрамовые руды. Главные отрасли промышленности: машиностроение, цветная металлургия, переработка кожи. Провинция Кордова — главный центр авиастроения Аргентины (FAdeA, Aero Boero, Nostromo Defensa и др.). В сельском хозяйстве развиты скотоводство, производство зерновых и масличных культур.

Образование и наука 
 На территории провинции расположена Астрофизическая станция Боске-Алегре.

Примечания

Ссылки 
 Россия в Аргентине

Провинции Аргентины